Högemann ist der Familienname folgender Personen:
 Johannes Högemann (* 1980), deutscher Basketballspieler
 Peter Högemann (1941–2021), deutscher Althistoriker